Les mots Schmidti et Schmidtii sont les génitifs singuliers de Schmidtus et Schmidtius, deux latinisations du patronyme . Ils signifient donc « de Schmidt ».

Les mots schmidti et schmidtii (en italique et sans majuscule) sont utilisés comme épithètes spécifiques ou noms subspécifiques de diverses espèces ou sous-espèces animales et végétales, nommées en l'honneur d'un naturaliste de patronyme Schmidt. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : schmidti, schmidtii.

Épithète spécifique